Mihăilescu este un nume de familie din toponimia românească de nume de familie:

  (n. 1982), atlet român 
 Bogdan Mihăilescu (1942-2014), jucător român de polo pe apă
 Constantin Mihăilescu (n. 1959), om politic din Republica Moldova
 Dan Mihăilescu (n. 1929), publicist, psiholog și estetician român
 Dan C. Mihăilescu (n. 1953), critic literar, istoric literar și eseist român
 Dan Constantin Mihăilescu (1938-2021), călăreț român
 Dorina Mihăilescu (n. 1960), economistă și om politic român
 Florin Mihăilescu (n. 1937), profesor universitar
 Florin Mihăilescu (operator de film) (n. 1943), operator și director de imagine de film român
 Ioan Mihăilescu (1949-2007), sociolog român
 Ioan Mihăilescu (aviator) (secolul al XX-lea - 1942), pilot român de aviație
 Ion Mihăilescu, senator român (ales în județul Argeș)
 Ion Mihăilescu (antrenor) (n. 1916), fotbalist și antrenor român
 Ion-Bogdan Mihăilescu (n. 1978), deputat român, ales în 2012 din partea PSD
 Nicolae Mihăilescu (militar) (n. 1871), ofițer român
 Nicolae Mihăilescu (scrimer născut în 1965) (n. 1965), scrimer român
 Ovidiu Mihăilescu (n. 1962) musician și compozitor român
 Panait Mihăilescu (1884-1967), pictor și grafician român
 Petre Mihăilescu (secolul al XX-lea – secolul al XX-lea), pilot român de aviație
 Preda Mihăilescu (n. 1955), matematician român
 Șerban Mihăilescu (n. 1944), senator român (ales în județul Teleorman)
 Ștefan Mihăilescu-Brăila (1925-1996), actor român
 Sorin Mihăilescu (1896-1959), rugbist român
 Traian Mihăilescu (1916-1975), dirijor, compozitor, violonist și profesor român
 Victor Mihăilescu-Craiu (1908-1981), pictor și artist plastic român
 Vintilă Mihăilescu (1951-2020), psihosociolog și antropolog cultural român
 Vintilă M. Mihăilescu (1890-1978), antropolog cultural și geograf român

Nume de familie românești